Roulette (spel)
 Roulette (motorfiets)